Edgefield (Engeland), een plaats in in het Engelse graafschap Norfolk
Edgefield (Louisiana), een plaats in de Verenigde Staten
Edgefield (South Carolina), een plaats in de Verenigde Staten